Лос Мочис има више значења:

 Лос Мочис
 Лос Мочис (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мочис (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Мочис (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Мочис, насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мочис, Фракк. Сан Исидро (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику